Nowoiwaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name von Ortschaften in der Ukraine.

 Nowoiwaniwka (Ananjiw), Dorf im Rajon Ananjiw, Oblast Odessa
 Nowoiwaniwka (Amwrossijiwka), Dorf im Rajon Amwrossijiwka, Oblast Donezk
 Nowoiwaniwka (Apostolowe), Dorf im Rajon Apostolowe, Oblast Dnipropetrowsk
 Nowoiwaniwka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka, Oblast Mykolajiw
 Nowoiwaniwka (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk, Oblast Saporischschja
 Nowoiwaniwka (Bilopillja), Dorf im Rajon Bilopillja, Oblast Sumy
 Nowoiwaniwka (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky, Oblast Charkiw
 Nowoiwaniwka (Chorol), Dorf im Rajon Chorol, Oblast Poltawa
 Nowoiwaniwka (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk, Oblast Cherson
 Nowoiwaniwka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy, Oblast Saporischschja
 Nowoiwaniwka (Kehytschiwka), Dorf im Rajon Kehytschiwka, Oblast Charkiw
 Nowoiwaniwka (Krasnohwardijske), Dorf im Rajon Krasnohwardijske, Autonome Republik Krim
 Nowoiwaniwka (Krasnoperekopsk), Dorf im Rajon Krasnoperekopsk, Autonome Republik Krim
 Nowoiwaniwka (Krywyj Rih), Dorf der Stadt Krywyj Rih, Oblast Dnipropetrowsk
 Nowoiwaniwka (Krywyj Rih, Hlejuwatka), Dorf im Rajon Krywyj Rih, Oblast Dnipropetrowsk
 Nowoiwaniwka (Mahdalyniwka), Dorf im Rajon Mahdalyniwka, Oblast Dnipropetrowsk
 Nowoiwaniwka (Nikopol), Dorf im Rajon Nikopol, Oblast Dnipropetrowsk
 Nowoiwaniwka (Nyschnjohirskyj), Dorf im Rajon Nyschnjohirskyj, Autonome Republik Krim
 Nowoiwaniwka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja, Oblast Saporischschja
 Nowoiwaniwka (Pjatychatky), Dorf im Rajon Pjatychatky, Oblast Dnipropetrowsk
 Nowoiwaniwka (Sjewjerodonezk), Dorf im Rajon Sjewjerodonezk, Oblast Luhansk
 Nowoiwaniwka (Melitopol, Pryasowske), Dorf im Rajon Melitopol, Oblast Saporischschja, Siedlungsgemeinde Pryasowske
 Nowoiwaniwka (Melitopol, Nowouspeniwka), Dorf im Rajon Melitopol, Oblast Saporischschja, Landgemeinde Nowouspeniwka
 Nowoiwaniwka (Teofipol), Dorf im Rajon Teofipol, Oblast Chmelnyzkyj
 Nowoiwaniwka (Tschornomorske), Dorf im Rajon Tschornomorske, Autonome Republik Krim
 Nowoiwaniwka (Wassylkiwka), Dorf im Rajon Wassylkiwka, Oblast Dnipropetrowsk

Siehe auch: Nowa Iwaniwka